Mullan (Idaho) — cidade  norte-americana
The Mullans — banda irlandesa
Brian Mullan — futebolista norte-americano